«Взлом и проникновение» () — фильм режиссёра Энтони Мингеллы 2006 года. Фильм получил рейтинг R в рейтинговой системе MPAA (см. Система рейтингов Американской киноассоциации): дети до 17 лет допускаются на фильм только с родителями (за сексуальное содержание и лексику).

Сюжет 
Трижды став жертвой кражи со взломом и поняв, что на полицию надежды мало, ландшафтный архитектор Уилл Фрэнсис решает лично выследить вора. Он и помыслить не мог, что делает шаг, который полностью изменит его жизнь. Ведь грабителем оказывается сын красавицы вдовы Амиры, боснийской беженки, которая задевает в душе скучного лондонца такие струны, о наличии которых тот даже не подозревал. Скрыв от неё факт криминального поведения любимого сына, Уилл заводит знакомство с предметом своего внезапного увлечения, предчувствуя, что их странно завязавшиеся отношения скоро удивительным образом изменят его жизнь. Вот только есть одна проблема: у Уилла есть жена и дочь, которых он любит и совсем не хочет причинять им боль. Что ж, любовь не преступление — но иногда она так похожа на наказание…

В ролях 
 Джуд Лоу — Уилл Фрэнсис
 Жюльетт Бинош — Амира Симич
 Робин Райт Пенн — Лив
 Рафи Гаврон — Мирсад «Миро» Симич
 Рэй Уинстон — Бруно Фэлла
 Вера Фармига — Оана
 Мартин Фриман — Сэнди
 Эд Вествик — Зоран
 Велибор Топич — Владо
 Рад Лазар — Драган
 Поппи Роджерс — Биотрис
 Анна Чанселлор — Кейт
 Джульет Стивенсон — Розмари
 Марк Бентон — Ледджи
 Тинг-Тинг Ху — Уэй-Пинг
 Элинор Мацуура — ''Руби

Ссылки 
 

Фильмы США 2006 года
Фильмы Великобритании 2006 года
Фильмы об архитектуре
Фильмы, спродюсированные Сидни Поллаком
Фильмы на английском языке